Гаргантилья-дель-Лосоя-и-Пинилья-де-Буитраго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Занимает площадь 24,12 км². Население — 393 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида